Een verkeersweg:
 N423 (België)
 N423 (Frankrijk)
 N423a (Frankrijk)
 N423 (Nederland), zie Provinciale weg 423

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing